Dellach kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Dellach im Drautal (kommunhuvudort), Kärnten, Politischer Bezirk Spittal an der Drau, 
 Dellach (kommun i Österrike), Kärnten, Politischer Bezirk Hermagor, 

Robotskapade Österrikeförgreningar